Василий Михайлович Белов: Белов, Василий Михайлович (1925—1993) — Герой Советского Союза.
 Белов, Василий Михайлович (род. 1975) — белорусский игрок в мини-футбол.